Rønne (plaats); de hoofdplaats van het Deense eiland Bornholm
 Ronne (beek) (Frans: Rhosnes); een riviertje in de Belgische provincie Henegouwen, aan de zuidkant van de Vlaamse Ardennen
 het Ronne-ijsplateau, de westelijke helft van het Filchner-Ronne-ijsplateau, een ijsvlakte in de zee bij Antarctica